Алкмеон, а также Alcmaeon, Alkmaion, Alcmeon, или Alkmaon может ссылаться на:
 Алкмеон (мифология), один из Эпигонов
 Алкмеон (сын Силла) — родоначальник Алкмеонидов
 Алкмеон (архонт), последний пожизненный архонт Афин
 Алкмеон (сын Мегакла) — афинский политик и военачальник VII — VI веков до н. э.
 Алкмеон Кротонский, древнегреческий философ и теоретик медицины